Чи́бисовка — упразднённая деревня Большесамовецкого сельсовета Грязинского района Липецкой области. Стоит на реке Большой Самовец на северо-востоке от центра поселения села Большой Самовец.

Была образована в 1921 году.

Название, вероятно, от птицы чибис.

Сегодня Чибисовка — одно из самых малых селений, которые не обозначаются даже на подробных картах.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Грязинского района